Лас Планиљас има више значења:

 Лас Планиљас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Планиљас (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику